28-й чемпионат России по тяжёлой атлетике проходил в Новосибирске с 25 по 30 июня 2019 года во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 

  - 761 очко
 - 616 очков
  - 571 очко

Женщины

Командный зачёт 

  -772 очка
  - 551 очко
  - 435 очков

Ссылки 
 

Чемпионаты России в 2019 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Июнь 2019 года
Спортивные соревнования в Новосибирске
2019 год в Новосибирской области
2019 год в тяжёлой атлетике